Филипповская — название населённых пунктов в России:

Архангельская область 
 Филипповская — деревня в Виноградовском районе.
 Филипповская — деревня в Каргопольском районе.
 Филипповская — деревня в Красноборском районе.
 Филипповская 1-я — деревня в Красноборском районе.
 Филипповская — деревня в Няндомском районе.
 Филипповская — деревня в Плесецком районе.
 Филипповская — деревня в Шенкурском районе.
 Филипповская — деревня Боярской волости Пудожскоого уезда, ныне территория Плесецкого района

Иркутская область 
 Филипповская — деревня в Зиминском районе.

Ростовская область 
 Филипповская — исчезнувшая станица в Цимлянском районе.